Dragotina kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Dragotiná, ort, Joniska öarna, Nomós Kerkýras,

Kroatien 

 Dragotina (samhälle i Kroatien), Moslavina, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar